Insgesamt neun Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Conqueror. Darunter ist eines, das geplant, aber aufgrund des Kriegsendes nicht fertiggestellt wurde.

 Die erste HMS Conqueror war ein mit acht Kanonen bewaffneter Brander, der 1745 von Frankreich erbeutet und 1748 verkauft wurde.
 Die zweite HMS Conqueror war ein mit 70 Kanonen bewaffnetes Linienschiff 3. Klasse, das 1758 vom Stapel gelassen wurde und zwei Jahre später vor Plymouth Schiffbruch erlitt.
 Die dritte HMS Conqueror war ein mit 74 Kanonen bewaffnetes Linienschiff 3. Klasse, das 1773 zu See gelassen und 1794 außer Dienst gestellt wurde.
 Die vierte HMS Conqueror war ein mit 74 Kanonen bewaffnetes Linienschiff 3. Klasse, das 1801 zu See gelassen wurde und 1822 außer Dienst gestellt wurde.
 Die fünfte HMS Conqueror war ein mit einem Schraubpropeller ausgestattetes und mit 101 Kanonen bewaffnetes Linienschiff 1. Klasse. Es lief 1855 vom Stapel, erlitt aber 1861 in der Karibik Schiffbruch.
 Die sechste HMS Conqueror war ein Schlachtschiff, das 1881 in Dienst gestellt und 1907 verkauft wurde.
 Die siebte HMS Conqueror war ein Schlachtschiff, das 1911 in Dienst ging und 1922 verkauft wurde.
 Die achte HMS Conqueror war als 42.500 Tonnen großes Schlachtschiff der Lion-Klasse geplant. Am 16. August 1939 wurde der Bau unterbrochen und im Folgejahr ganz abgebrochen.
 Die neunte HMS Conqueror (S48) war ein Atom-U-Boot, das 1969 in Dienst gestellt wurde. Bekannt ist es dafür, im Falklandkrieg mit dem argentinischen Kreuzer General Belgrano als bislang einziges Atom-U-Boot jemals ein feindliches Kriegsschiff versenkt zu haben. 1990 wurde es ausgemustert.

Conqueror